Judà (fill de Jacob), personatge bíblic fill del patriarca Jacob 
 Tribu de Judà, una de les tribus d'Israel 
 Regne de Judà, regne que va néixer en proclamar-se David rei de la tribu de Judà després de la mort del rei d'Israel Saül